W Polsce
 Chełmno – miasto
 Chełmno – gmina wiejska
 Chełmno – stacja kolejowa w Chełmnie
 Chełmno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie
 Chełmno – dawna gmina w województwie poznańskim
 Chełmno – dawna gromada
 Chełmno – część wsi Ladorudz w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie
 Chełmno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy

Zobacz też  
 Chełmno-Parcele